Барра́ль () — фамилия и имя:
 Барраль I де Бо (ум. 1268) — сеньор де Бо с 1239/1240.
 Барраль, Давид (род. 1983) — испанский футболист, играет на позиции нападающего.
 Барраль, Жан-Огюстен (1819—1884) — французский химик и агроном.
 Барраль, Карлос (1928—1989) — испанский поэт, переводчик, издатель и политик.